Giovan Battista Piamontini – scultore italiano
 Giuseppe Piamontini – scultore italiano, padre di Giovanni Battista